Jupiter's Legacy – fumetto statunitense creato da Mark Millar
 Jupiter's Legacy – serie televisiva statunitense del 2021